Национален отбор по волейбол на Русия може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Русия
 Женски национален отбор по волейбол на Русия